

Presentación previa
El rumano Victor Hănescu es el campeón defensor pero no pudo defender su título, ya que decidió no participar en esta edición.

El ucraniano Oleksandr Nedovyesov es el nuevo campeón del torneo tras derrotar en la final al español Pere Riba.

Cabezas de serie

 Albert Montañés (Primera ronda)
 Pablo Andújar (Cuartos de final) 
 Guillaume Rufin (Segunda ronda, retiro)
 Thomaz Bellucci (Baja)

<ol start="5">
  Diego  Schwartzman ''(Semifinales)
  Dustin Brown ''(Segunda ronda)
  '''Oleksandr Nedovyesov  (Campeón)
  Pere Riba ''(Final)
  Rik de Voest (Primera ronda)
</ol>

Cuadro
 Q = Clasificado (Qualifier)
 WC = Comodín (Wild Card)
 LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser'')
 r = retirado
 w/o = Victoria por incomparecencia

Rondas finales

Cuadro superior

Cuadro inferior

Enlaces externos
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

ATP Challenger Tour 2013
Tenis en 2013
Torneos de tenis en tierra batida
Challenger de Szczecin 2013